|-
|(54501)||2000 OB52|| align=right|13,9|| align=right|2,575|| align=right|0,127|| align=right|15,67|| align=right|4,131||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54502)||2000 OX52|| align=right|14,8|| align=right|2,370|| align=right|0,158|| align=right|5,67|| align=right|3,647||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54503)||2000 OV53|| align=right|13,7|| align=right|3,160|| align=right|0,089|| align=right|15,26|| align=right|5,616||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54504)||2000 OV54|| align=right|14,9|| align=right|2,852|| align=right|0,023|| align=right|1,97|| align=right|4,815||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54505)||2000 OK55|| align=right|14,8|| align=right|2,870|| align=right|0,024|| align=right|2,43|| align=right|4,861||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54506)||2000 OA57|| align=right|13,6|| align=right|3,107|| align=right|0,172|| align=right|14,11|| align=right|5,475||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54507)||2000 OD59|| align=right|14,3|| align=right|2,637|| align=right|0,121|| align=right|9,71|| align=right|4,282||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54508)||2000 PD4|| align=right|14,1|| align=right|2,675|| align=right|0,030|| align=right|14,51|| align=right|4,374||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54509)||2000 PH5|| align=right|22,7|| align=right|1,005|| align=right|0,231|| align=right|1,61|| align=right|1,007||APL||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54510)||2000 PD7|| align=right|14,3|| align=right|2,622|| align=right|0,046|| align=right|1,76|| align=right|4,244||MBA||6. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(54511)||2000 PX10|| align=right|13,4|| align=right|3,036|| align=right|0,070|| align=right|11,06|| align=right|5,290||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54512)||2000 PO11|| align=right|14,9|| align=right|2,751|| align=right|0,147|| align=right|14,17|| align=right|4,562||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54513)||2000 PS11|| align=right|12,4|| align=right|3,167|| align=right|0,131|| align=right|15,92|| align=right|5,634||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54514)||2000 PA12|| align=right|12,6|| align=right|3,997|| align=right|0,234|| align=right|20,84|| align=right|7,990||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54515)||2000 PH19|| align=right|14,4|| align=right|2,689|| align=right|0,128|| align=right|14,26|| align=right|4,408||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54516)||2000 PB20|| align=right|13,2|| align=right|3,196|| align=right|0,132|| align=right|17,14|| align=right|5,713||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54517)||2000 PK21|| align=right|15,0|| align=right|2,961|| align=right|0,051|| align=right|8,77|| align=right|5,096||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54518)||2000 PH28|| align=right|13,3|| align=right|3,168|| align=right|0,057|| align=right|20,35|| align=right|5,639||MBA||4. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(54519)||2000 PF29|| align=right|15,2|| align=right|2,779|| align=right|0,134|| align=right|10,52|| align=right|4,632||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54520)||2000 PJ30|| align=right|8,0|| align=right|125|| align=right|0,771|| align=right|5,71|| align=right|1386||SDO||5. avgust 2000||Mauna Kea||M. J. Holman
|-
|(54521)||2000 QD1|| align=right|13,6|| align=right|3,184|| align=right|0,142|| align=right|14,51|| align=right|5,682||MBA||23. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54522)||2000 QS1|| align=right|15,2|| align=right|3,008|| align=right|0,077|| align=right|8,98|| align=right|5,217||MBA||23. avgust 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(54523)||2000 QV2|| align=right|12,5|| align=right|3,184|| align=right|0,082|| align=right|8,88|| align=right|5,680||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54524)||2000 QX2|| align=right|14,3|| align=right|2,635|| align=right|0,194|| align=right|15,53|| align=right|4,277||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54525)||2000 QZ3|| align=right|14,6|| align=right|3,008|| align=right|0,196|| align=right|8,54|| align=right|5,216||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54526)||2000 QS13|| align=right|14,5|| align=right|3,239|| align=right|0,111|| align=right|4,31|| align=right|5,830||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54527)||2000 QJ16|| align=right|14,3|| align=right|2,910|| align=right|0,020|| align=right|3,04|| align=right|4,963||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54528)||2000 QF18|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,147|| align=right|14,34|| align=right|4,067||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54529)||2000 QW20|| align=right|14,4|| align=right|3,077|| align=right|0,092|| align=right|8,81|| align=right|5,397||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54530)||2000 QN26|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,190|| align=right|5,58|| align=right|4,083||MBA||27. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54531)||2000 QH33|| align=right|13,6|| align=right|2,619|| align=right|0,143|| align=right|14,54|| align=right|4,237||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54532)||2000 QR35|| align=right|14,6|| align=right|2,338|| align=right|0,203|| align=right|1,61|| align=right|3,574||MBA||28. avgust 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(54533)||2000 QM38|| align=right|14,1|| align=right|3,490|| align=right|0,083|| align=right|0,69|| align=right|6,519||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54534)||2000 QE39|| align=right|14,7|| align=right|3,106|| align=right|0,122|| align=right|3,87|| align=right|5,473||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54535)||2000 QJ39|| align=right|13,7|| align=right|3,015|| align=right|0,094|| align=right|12,44|| align=right|5,233||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54536)||2000 QD46|| align=right|15,2|| align=right|2,684|| align=right|0,171|| align=right|4,93|| align=right|4,396||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54537)||2000 QD49|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,166|| align=right|4,31|| align=right|3,761||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54538)||2000 QC51|| align=right|12,9|| align=right|3,170|| align=right|0,201|| align=right|18,00|| align=right|5,642||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54539)||2000 QR56|| align=right|14,6|| align=right|2,992|| align=right|0,014|| align=right|12,02|| align=right|5,176||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54540)||2000 QQ58|| align=right|14,7|| align=right|3,034|| align=right|0,035|| align=right|10,07|| align=right|5,283||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54541)||2000 QW58|| align=right|14,5|| align=right|2,465|| align=right|0,127|| align=right|7,93|| align=right|3,870||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54542)||2000 QO59|| align=right|16,0|| align=right|2,328|| align=right|0,092|| align=right|5,34|| align=right|3,552||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54543)||2000 QC60|| align=right|13,9|| align=right|2,561|| align=right|0,112|| align=right|14,37|| align=right|4,097||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54544)||2000 QK62|| align=right|13,8|| align=right|3,125|| align=right|0,192|| align=right|10,99|| align=right|5,523||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54545)||2000 QS64|| align=right|13,7|| align=right|3,178|| align=right|0,145|| align=right|17,26|| align=right|5,666||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54546)||2000 QQ69|| align=right|15,2|| align=right|3,073|| align=right|0,091|| align=right|2,67|| align=right|5,386||MBA||30. avgust 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54547)||2000 QO71|| align=right|14,3|| align=right|3,389|| align=right|0,031|| align=right|14,60|| align=right|6,239||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54548)||2000 QO76|| align=right|14,0|| align=right|2,964|| align=right|0,041|| align=right|9,05|| align=right|5,103||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54549)||2000 QX84|| align=right|15,2|| align=right|3,057|| align=right|0,050|| align=right|10,02|| align=right|5,345||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54550)||2000 QA87|| align=right|14,3|| align=right|3,048|| align=right|0,038|| align=right|8,22|| align=right|5,321||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54551)||2000 QX87|| align=right|13,2|| align=right|3,145|| align=right|0,173|| align=right|14,35|| align=right|5,576||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54552)||2000 QO100|| align=right|13,6|| align=right|3,171|| align=right|0,061|| align=right|9,57|| align=right|5,646||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54553)||2000 QE103|| align=right|14,3|| align=right|2,769|| align=right|0,187|| align=right|9,88|| align=right|4,606||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54554)||2000 QS105|| align=right|13,7|| align=right|2,794|| align=right|0,146|| align=right|10,86|| align=right|4,670||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54555)||2000 QK112|| align=right|13,9|| align=right|2,988|| align=right|0,026|| align=right|11,06|| align=right|5,164||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54556)||2000 QX116|| align=right|12,7|| align=right|3,035|| align=right|0,106|| align=right|11,02|| align=right|5,288||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54557)||2000 QG119|| align=right|13,6|| align=right|3,070|| align=right|0,022|| align=right|7,89|| align=right|5,377||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54558)||2000 QR125|| align=right|13,8|| align=right|3,020|| align=right|0,066|| align=right|9,94|| align=right|5,248||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54559)||2000 QR128|| align=right|14,0|| align=right|3,130|| align=right|0,041|| align=right|11,14|| align=right|5,537||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54560)||2000 QM132|| align=right|14,0|| align=right|2,599|| align=right|0,162|| align=right|8,38|| align=right|4,189||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54561)||2000 QH135|| align=right|14,7|| align=right|3,128|| align=right|0,084|| align=right|24,13|| align=right|5,532||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54562)||2000 QU140|| align=right|13,2|| align=right|3,013|| align=right|0,261|| align=right|17,48|| align=right|5,230||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54563)||2000 QJ147|| align=right|12,8|| align=right|3,101|| align=right|0,199|| align=right|11,87|| align=right|5,461||MBA||31. avgust 2000||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(54564)||2000 QZ148|| align=right|14,0|| align=right|3,032|| align=right|0,058|| align=right|7,29|| align=right|5,278||MBA||30. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(54565)||2000 QK149|| align=right|14,3|| align=right|3,109|| align=right|0,083|| align=right|12,34|| align=right|5,481||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54566)||2000 QW151|| align=right|15,4|| align=right|3,078|| align=right|0,121|| align=right|3,25|| align=right|5,400||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54567)||2000 QZ151|| align=right|13,6|| align=right|3,394|| align=right|0,139|| align=right|14,82|| align=right|6,251||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54568)||2000 QO152|| align=right|14,1|| align=right|3,006|| align=right|0,106|| align=right|4,15|| align=right|5,211||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54569)||2000 QV152|| align=right|14,5|| align=right|3,155|| align=right|0,093|| align=right|5,04|| align=right|5,603||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54570)||2000 QB154|| align=right|14,3|| align=right|3,050|| align=right|0,017|| align=right|12,23|| align=right|5,325||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54571)||2000 QG155|| align=right|13,7|| align=right|3,095|| align=right|0,256|| align=right|17,79|| align=right|5,445||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54572)||2000 QL155|| align=right|14,5|| align=right|3,176|| align=right|0,079|| align=right|7,89|| align=right|5,660||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54573)||2000 QP155|| align=right|14,9|| align=right|3,078|| align=right|0,090|| align=right|8,57|| align=right|5,400||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54574)||2000 QL157|| align=right|14,2|| align=right|3,167|| align=right|0,089|| align=right|10,16|| align=right|5,636||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54575)||2000 QY157|| align=right|14,6|| align=right|3,188|| align=right|0,102|| align=right|12,74|| align=right|5,690||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54576)||2000 QE159|| align=right|13,7|| align=right|3,056|| align=right|0,091|| align=right|7,77|| align=right|5,341||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54577)||2000 QA160|| align=right|14,8|| align=right|3,086|| align=right|0,069|| align=right|9,13|| align=right|5,420||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54578)||2000 QK161|| align=right|14,2|| align=right|3,070|| align=right|0,086|| align=right|12,08|| align=right|5,378||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54579)||2000 QA165|| align=right|14,6|| align=right|3,030|| align=right|0,052|| align=right|10,81|| align=right|5,273||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54580)||2000 QE168|| align=right|14,4|| align=right|3,026|| align=right|0,033|| align=right|15,26|| align=right|5,264||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54581)||2000 QW170|| align=right|12,3|| align=right|5,160|| align=right|0,100|| align=right|5,47|| align=right|11,72||JUT||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54582)||2000 QU179|| align=right|12,6|| align=right|5,154|| align=right|0,087|| align=right|2,90|| align=right|11,70||JUT||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54583)||2000 QT180|| align=right|15,0|| align=right|2,311|| align=right|0,149|| align=right|5,91|| align=right|3,512||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54584)||2000 QC181|| align=right|14,8|| align=right|2,344|| align=right|0,172|| align=right|8,85|| align=right|3,587||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54585)||2000 QJ187|| align=right|14,6|| align=right|2,661|| align=right|0,210|| align=right|6,37|| align=right|4,341||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54586)||2000 QV188|| align=right|14,4|| align=right|3,180|| align=right|0,088|| align=right|16,95|| align=right|5,669||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54587)||2000 QM189|| align=right|13,8|| align=right|3,119|| align=right|0,043|| align=right|11,14|| align=right|5,508||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54588)||2000 QE192|| align=right|13,4|| align=right|3,159|| align=right|0,105|| align=right|18,02|| align=right|5,613||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54589)||2000 QF195|| align=right|14,7|| align=right|2,566|| align=right|0,175|| align=right|3,16|| align=right|4,111||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54590)||2000 QA202|| align=right|13,7|| align=right|2,998|| align=right|0,100|| align=right|3,73|| align=right|5,191||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54591)||2000 QC202|| align=right|14,9|| align=right|2,547|| align=right|0,147|| align=right|6,40|| align=right|4,063||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54592)||2000 QA216|| align=right|13,5|| align=right|3,166|| align=right|0,031|| align=right|9,75|| align=right|5,631||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54593)||2000 QR219|| align=right|15,0|| align=right|2,690|| align=right|0,163|| align=right|10,81|| align=right|4,412||MBA||20. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54594)||2000 QZ220|| align=right|15,6|| align=right|2,796|| align=right|0,050|| align=right|4,22|| align=right|4,675||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54595)||2000 QZ222|| align=right|14,0|| align=right|2,888|| align=right|0,237|| align=right|14,91|| align=right|4,907||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54596)||2000 QD225|| align=right|12,5|| align=right|5,103|| align=right|0,072|| align=right|5,35|| align=right|11,53||JUT||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54597)||2000 QZ229|| align=right|15,8|| align=right|2,363|| align=right|0,051|| align=right|7,26|| align=right|3,632||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|54598 Bienor||2000 QC243|| align=right|7,6|| align=right|16,47|| align=right|0,202|| align=right|20,77|| align=right|66,9||CNT||27. avgust 2000||Cerro Tololo||Deep Ecliptic Survey
|-
|(54599)||2000 QN244|| align=right|13,9|| align=right|3,931|| align=right|0,058|| align=right|0,36|| align=right|7,794||HLD||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54600)||2000 RU8|| align=right|14,3|| align=right|2,363|| align=right|0,113|| align=right|7,05|| align=right|3,632||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54601)||2000 RZ13|| align=right|13,6|| align=right|3,146|| align=right|0,094|| align=right|21,84|| align=right|5,580||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54602)||2000 RB15|| align=right|14,1|| align=right|3,064|| align=right|0,137|| align=right|10,71|| align=right|5,362||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54603)||2000 RF16|| align=right|13,4|| align=right|2,872|| align=right|0,069|| align=right|9,67|| align=right|4,865||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54604)||2000 RG18|| align=right|13,8|| align=right|3,180|| align=right|0,132|| align=right|10,59|| align=right|5,671||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54605)||2000 RP26|| align=right|13,9|| align=right|2,610|| align=right|0,233|| align=right|11,53|| align=right|4,217||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54606)||2000 RA28|| align=right|13,3|| align=right|3,006|| align=right|0,056|| align=right|9,05|| align=right|5,210||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54607)||2000 RX28|| align=right|13,3|| align=right|2,893|| align=right|0,085|| align=right|9,33|| align=right|4,921||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54608)||2000 RH33|| align=right|13,6|| align=right|3,085|| align=right|0,172|| align=right|11,08|| align=right|5,419||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54609)||2000 RN36|| align=right|14,1|| align=right|3,116|| align=right|0,105|| align=right|16,26|| align=right|5,500||MBA||4. september 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(54610)||2000 RG52|| align=right|13,8|| align=right|2,720|| align=right|0,206|| align=right|8,92|| align=right|4,485||MBA||6. september 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(54611)||2000 RO63|| align=right|14,5|| align=right|2,749|| align=right|0,107|| align=right|9,65|| align=right|4,557||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54612)||2000 RA68|| align=right|14,7|| align=right|2,652|| align=right|0,067|| align=right|14,21|| align=right|4,319||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54613)||2000 RD80|| align=right|13,8|| align=right|2,939|| align=right|0,066|| align=right|11,72|| align=right|5,038||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54614)||2000 RL84|| align=right|13,1|| align=right|5,176|| align=right|0,139|| align=right|11,82|| align=right|11,78||JUT||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54615)||2000 RF87|| align=right|14,8|| align=right|2,603|| align=right|0,205|| align=right|8,21|| align=right|4,199||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54616)||2000 RZ97|| align=right|13,5|| align=right|3,231|| align=right|0,032|| align=right|25,62|| align=right|5,807||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54617)||2000 RS98|| align=right|13,6|| align=right|2,575|| align=right|0,243|| align=right|12,17|| align=right|4,132||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54618)||2000 RB102|| align=right|12,9|| align=right|3,210|| align=right|0,016|| align=right|11,41|| align=right|5,750||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54619)||2000 SS3|| align=right|14,0|| align=right|3,125|| align=right|0,064|| align=right|11,80|| align=right|5,524||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54620)||2000 ST8|| align=right|13,6|| align=right|3,176|| align=right|0,211|| align=right|13,80|| align=right|5,658||MBA||23. september 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(54621)||2000 SS12|| align=right|14,4|| align=right|3,070|| align=right|0,096|| align=right|7,67|| align=right|5,377||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54622)||2000 SH31|| align=right|14,2|| align=right|3,473|| align=right|0,046|| align=right|10,18|| align=right|6,471||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54623)||2000 SR34|| align=right|14,2|| align=right|3,178|| align=right|0,051|| align=right|8,75|| align=right|5,664||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54624)||2000 SH45|| align=right|13,0|| align=right|3,208|| align=right|0,089|| align=right|16,02|| align=right|5,744||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54625)||2000 SC49|| align=right|12,6|| align=right|5,328|| align=right|0,049|| align=right|11,22|| align=right|12,30||JUT||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54626)||2000 SJ49|| align=right|12,7|| align=right|5,128|| align=right|0,063|| align=right|9,80|| align=right|11,62||JUT||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54627)||2000 SN72|| align=right|15,8|| align=right|2,324|| align=right|0,140|| align=right|5,57|| align=right|3,543||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54628)||2000 SB81|| align=right|12,9|| align=right|3,958|| align=right|0,141|| align=right|6,14|| align=right|7,874||HLD||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54629)||2000 SL98|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,064|| align=right|15,67|| align=right|5,584||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54630)||2000 SM112|| align=right|13,5|| align=right|3,972|| align=right|0,138|| align=right|9,02|| align=right|7,914||HLD||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54631)||2000 SJ115|| align=right|12,8|| align=right|3,967|| align=right|0,057|| align=right|6,11|| align=right|7,900||HLD||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54632)||2000 SD130|| align=right|11,9|| align=right|5,210|| align=right|0,111|| align=right|17,98|| align=right|11,90||JUT||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54633)||2000 SL130|| align=right|14,1|| align=right|3,104|| align=right|0,021|| align=right|16,16|| align=right|5,467||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54634)||2000 SA132|| align=right|12,1|| align=right|5,139|| align=right|0,102|| align=right|20,30|| align=right|11,65||JUT||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54635)||2000 SE132|| align=right|13,4|| align=right|3,191|| align=right|0,130|| align=right|17,11|| align=right|5,699||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54636)||2000 SX140|| align=right|14,8|| align=right|2,785|| align=right|0,232|| align=right|15,63|| align=right|4,647||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54637)||2000 SL141|| align=right|13,5|| align=right|3,132|| align=right|0,207|| align=right|14,85|| align=right|5,542||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54638)||2000 SC144|| align=right|12,6|| align=right|5,237|| align=right|0,002|| align=right|4,14|| align=right|11,99||JUT||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54639)||2000 SR184|| align=right|15,3|| align=right|3,030|| align=right|0,172|| align=right|1,16|| align=right|5,273||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(54640)||2000 SK189|| align=right|13,6|| align=right|3,214|| align=right|0,133|| align=right|12,42|| align=right|5,760||MBA||22. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(54641)||2000 SA242|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,157|| align=right|5,06|| align=right|4,245||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54642)||2000 SH243|| align=right|14,1|| align=right|3,183|| align=right|0,061|| align=right|8,95|| align=right|5,679||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54643)||2000 SP283|| align=right|12,1|| align=right|5,186|| align=right|0,073|| align=right|11,42|| align=right|11,81||JUT||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54644)||2000 SN284|| align=right|12,7|| align=right|3,982|| align=right|0,049|| align=right|6,53|| align=right|7,947||HLD||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54645)||2000 SR284|| align=right|12,0|| align=right|5,228|| align=right|0,088|| align=right|16,77|| align=right|11,96||JUT||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54646)||2000 SS291|| align=right|13,1|| align=right|5,216|| align=right|0,107|| align=right|3,57|| align=right|11,92||JUT||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54647)||2000 ST304|| align=right|13,7|| align=right|3,195|| align=right|0,252|| align=right|12,69|| align=right|5,709||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54648)||2000 SL307|| align=right|13,5|| align=right|3,224|| align=right|0,101|| align=right|8,81|| align=right|5,788||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54649)||2000 SE310|| align=right|11,3|| align=right|5,246|| align=right|0,110|| align=right|25,23|| align=right|12,02||JUT||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54650)||2000 SE315|| align=right|12,3|| align=right|3,224|| align=right|0,019|| align=right|21,09|| align=right|5,787||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54651)||2000 SF327|| align=right|13,5|| align=right|3,179|| align=right|0,123|| align=right|17,98|| align=right|5,667||MBA||29. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(54652)||2000 SZ344|| align=right|12,1|| align=right|5,176|| align=right|0,042|| align=right|17,75|| align=right|11,78||JUT||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54653)||2000 SB350|| align=right|12,3|| align=right|5,174|| align=right|0,052|| align=right|16,51|| align=right|11,77||JUT||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54654)||2000 SW355|| align=right|14,0|| align=right|3,118|| align=right|0,168|| align=right|17,99|| align=right|5,505||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54655)||2000 SQ362|| align=right|12,4|| align=right|5,152|| align=right|0,092|| align=right|17,44|| align=right|11,70||JUT||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54656)||2000 SX362|| align=right|10,4|| align=right|5,230|| align=right|0,075|| align=right|32,89|| align=right|11,96||JUT||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54657)||2000 SA366|| align=right|13,2|| align=right|3,974|| align=right|0,124|| align=right|4,93|| align=right|7,920||HLD||23. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54658)||2000 TN39|| align=right|13,4|| align=right|3,075|| align=right|0,038|| align=right|10,19|| align=right|5,391||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54659)||2000 TM51|| align=right|14,8|| align=right|2,407|| align=right|0,161|| align=right|10,17|| align=right|3,735||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54660)||2000 UJ1|| align=right|17,6|| align=right|1,477|| align=right|0,282|| align=right|46,69|| align=right|1,795||AMR||19. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54661)||2000 UY18|| align=right|15,1|| align=right|2,341|| align=right|0,194|| align=right|4,99|| align=right|3,581||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54662)||2000 UY80|| align=right|15,1|| align=right|2,355|| align=right|0,101|| align=right|3,53|| align=right|3,612||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54663)||2000 UT82|| align=right|13,7|| align=right|3,098|| align=right|0,210|| align=right|10,15|| align=right|5,451||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54664)||2000 UH107|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,109|| align=right|7,43|| align=right|3,690||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54665)||2000 UL110|| align=right|13,7|| align=right|2,936|| align=right|0,240|| align=right|18,49|| align=right|5,029||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54666)||2000 WJ6|| align=right|15,4|| align=right|2,247|| align=right|0,213|| align=right|4,41|| align=right|3,367||MBA||20. november 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(54667)||2000 WJ36|| align=right|15,5|| align=right|2,343|| align=right|0,075|| align=right|7,45|| align=right|3,586||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54668)||2000 WO85|| align=right|15,5|| align=right|2,440|| align=right|0,077|| align=right|4,82|| align=right|3,811||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54669)||2000 WB89|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,177|| align=right|3,18|| align=right|3,568||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54670)||2000 WW92|| align=right|15,6|| align=right|2,246|| align=right|0,158|| align=right|4,52|| align=right|3,365||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54671)||2000 WW102|| align=right|13,7|| align=right|2,993|| align=right|0,184|| align=right|10,73|| align=right|5,178||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54672)||2000 WO180|| align=right|11,2|| align=right|5,305|| align=right|0,138|| align=right|28,10|| align=right|12,22||JUT||28. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(54673)||2000 WS189|| align=right|14,1|| align=right|2,798|| align=right|0,194|| align=right|6,66|| align=right|4,678||MBA||18. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54674)||2000 XN4|| align=right|12,6|| align=right|3,166|| align=right|0,147|| align=right|25,89|| align=right|5,632||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54675)||2000 XZ25|| align=right|14,0|| align=right|2,794|| align=right|0,181|| align=right|8,46|| align=right|4,669||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54676)||2000 YP12|| align=right|14,8|| align=right|2,610|| align=right|0,207|| align=right|11,65|| align=right|4,215||MBA||25. december 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(54677)||2000 YD40|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,061|| align=right|3,44|| align=right|4,322||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54678)||2000 YW47|| align=right|11,7|| align=right|5,162|| align=right|0,081|| align=right|11,15|| align=right|11,73||JUT||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54679)||2000 YF113|| align=right|15,3|| align=right|2,199|| align=right|0,119|| align=right|2,80|| align=right|3,261||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54680)||2001 AS9|| align=right|11,6|| align=right|5,181|| align=right|0,037|| align=right|11,86|| align=right|11,80||JUT||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54681)||2001 AE49|| align=right|15,9|| align=right|2,431|| align=right|0,031|| align=right|5,69|| align=right|3,789||MBA||15. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54682)||2001 BU8|| align=right|14,8|| align=right|3,068|| align=right|0,109|| align=right|3,98|| align=right|5,373||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54683)||2001 CJ20|| align=right|15,0|| align=right|1,937|| align=right|0,069|| align=right|24,13|| align=right|2,696||MBA||2. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54684)||2001 CS20|| align=right|15,7|| align=right|1,934|| align=right|0,041|| align=right|25,12|| align=right|2,690||MBA||3. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54685)||2001 CT33|| align=right|14,2|| align=right|2,654|| align=right|0,134|| align=right|14,29|| align=right|4,322||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54686)||2001 DU8|| align=right|16,3|| align=right|1,777|| align=right|0,342|| align=right|33,21|| align=right|2,369||AMR||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54687)||2001 DC15|| align=right|13,9|| align=right|2,450|| align=right|0,139|| align=right|24,29|| align=right|3,834||MBA||17. februar 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(54688)||2001 DZ69|| align=right|15,5|| align=right|2,230|| align=right|0,217|| align=right|4,86|| align=right|3,330||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54689)||2001 DH101|| align=right|11,9|| align=right|5,263|| align=right|0,115|| align=right|12,86|| align=right|12,08||JUT||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54690)||2001 EB|| align=right|17,3|| align=right|1,630|| align=right|0,257|| align=right|35,37|| align=right|2,080||AMR||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54691)||2001 EL6|| align=right|13,6|| align=right|3,096|| align=right|0,042|| align=right|12,19|| align=right|5,447||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54692)||2001 EJ10|| align=right|16,0|| align=right|2,318|| align=right|0,225|| align=right|3,66|| align=right|3,529||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|54693 Garymyers||2001 FM6|| align=right|15,7|| align=right|2,352|| align=right|0,177|| align=right|3,61|| align=right|3,607||MBA||19. marec 2001||Junk Bond||D. Healy
|-
|(54694)||2001 FJ54|| align=right|15,9|| align=right|2,198|| align=right|0,134|| align=right|5,76|| align=right|3,258||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54695)||2001 FM54|| align=right|14,5|| align=right|2,181|| align=right|0,195|| align=right|5,38|| align=right|3,221||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54696)||2001 FO69|| align=right|15,4|| align=right|2,208|| align=right|0,192|| align=right|5,98|| align=right|3,281||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54697)||2001 FA70|| align=right|15,0|| align=right|2,382|| align=right|0,333|| align=right|13,06|| align=right|3,676||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54698)||2001 FF70|| align=right|16,5|| align=right|2,396|| align=right|0,286|| align=right|6,57|| align=right|3,708||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54699)||2001 FP137|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,050|| align=right|7,08|| align=right|4,561||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54700)||2001 FE143|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,194|| align=right|9,05|| align=right|3,580||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54701)||2001 FY150|| align=right|16,3|| align=right|2,269|| align=right|0,180|| align=right|5,02|| align=right|3,417||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54702)||2001 FO159|| align=right|15,9|| align=right|2,185|| align=right|0,191|| align=right|1,26|| align=right|3,229||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54703)||2001 FE160|| align=right|15,5|| align=right|2,420|| align=right|0,120|| align=right|5,49|| align=right|3,763||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54704)||2001 FC172|| align=right|13,8|| align=right|2,713|| align=right|0,154|| align=right|16,48|| align=right|4,467||MBA||24. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54705)||2001 GW3|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,200|| align=right|7,01|| align=right|3,448||MBA||15. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54706)||2001 HG1|| align=right|16,0|| align=right|2,261|| align=right|0,167|| align=right|1,23|| align=right|3,400||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54707)||2001 HL6|| align=right|14,3|| align=right|2,372|| align=right|0,200|| align=right|20,87|| align=right|3,653||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54708)||2001 HH18|| align=right|15,3|| align=right|1,976|| align=right|0,116|| align=right|23,75|| align=right|2,777||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54709)||2001 HS20|| align=right|15,4|| align=right|2,212|| align=right|0,165|| align=right|3,09|| align=right|3,289||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54710)||2001 HT20|| align=right|15,9|| align=right|2,423|| align=right|0,191|| align=right|2,69|| align=right|3,772||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54711)||2001 HJ23|| align=right|16,2|| align=right|2,360|| align=right|0,229|| align=right|2,61|| align=right|3,626||MBA||21. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54712)||2001 HD30|| align=right|15,6|| align=right|2,391|| align=right|0,172|| align=right|4,68|| align=right|3,697||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54713)||2001 HK37|| align=right|14,7|| align=right|2,458|| align=right|0,198|| align=right|9,57|| align=right|3,853||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54714)||2001 HB38|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,122|| align=right|7,43|| align=right|3,589||MBA||26. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(54715)||2001 HM44|| align=right|15,9|| align=right|2,210|| align=right|0,163|| align=right|5,91|| align=right|3,285||MBA||16. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54716)||2001 HK48|| align=right|14,2|| align=right|2,563|| align=right|0,127|| align=right|15,03|| align=right|4,103||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54717)||2001 HQ60|| align=right|15,7|| align=right|2,583|| align=right|0,234|| align=right|12,47|| align=right|4,151||MBA||24. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54718)||2001 HB61|| align=right|15,4|| align=right|2,323|| align=right|0,340|| align=right|13,38|| align=right|3,540||MBA||24. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54719)||2001 HS67|| align=right|15,8|| align=right|2,275|| align=right|0,153|| align=right|2,80|| align=right|3,432||MBA||26. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54720)||2001 JY2|| align=right|16,8|| align=right|2,202|| align=right|0,122|| align=right|4,50|| align=right|3,266||MBA||15. maj 2001||Badlands||R. Dyvig
|-
|(54721)||2001 JX3|| align=right|16,0|| align=right|2,226|| align=right|0,172|| align=right|3,81|| align=right|3,320||MBA||15. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54722)||2001 JD10|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,173|| align=right|3,00|| align=right|3,718||MBA||15. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54723)||2001 KW1|| align=right|14,3|| align=right|2,580|| align=right|0,271|| align=right|13,41|| align=right|4,143||MBA||16. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54724)||2001 KM4|| align=right|15,9|| align=right|2,380|| align=right|0,194|| align=right|2,51|| align=right|3,671||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54725)||2001 KT5|| align=right|16,0|| align=right|2,249|| align=right|0,185|| align=right|7,43|| align=right|3,372||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54726)||2001 KU9|| align=right|15,5|| align=right|2,456|| align=right|0,264|| align=right|4,29|| align=right|3,848||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54727)||2001 KO10|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,166|| align=right|9,10|| align=right|4,145||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54728)||2001 KP11|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,352|| align=right|4,42|| align=right|4,183||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54729)||2001 KQ13|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,230|| align=right|6,86|| align=right|4,082||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54730)||2001 KR13|| align=right|14,6|| align=right|2,580|| align=right|0,188|| align=right|15,30|| align=right|4,144||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54731)||2001 KJ15|| align=right|16,0|| align=right|2,271|| align=right|0,144|| align=right|3,55|| align=right|3,422||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54732)||2001 KH19|| align=right|15,5|| align=right|2,226|| align=right|0,242|| align=right|5,48|| align=right|3,321||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54733)||2001 KP19|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,231|| align=right|3,05|| align=right|4,213||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54734)||2001 KF20|| align=right|15,5|| align=right|2,983|| align=right|0,119|| align=right|9,04|| align=right|5,150||MBA||23. maj 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(54735)||2001 KW24|| align=right|16,4|| align=right|2,252|| align=right|0,102|| align=right|2,99|| align=right|3,378||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54736)||2001 KC26|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,130|| align=right|4,37|| align=right|3,680||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54737)||2001 KM27|| align=right|14,7|| align=right|2,611|| align=right|0,173|| align=right|13,16|| align=right|4,218||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54738)||2001 KZ27|| align=right|15,9|| align=right|2,260|| align=right|0,197|| align=right|3,85|| align=right|3,397||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54739)||2001 KC31|| align=right|16,0|| align=right|2,225|| align=right|0,197|| align=right|4,08|| align=right|3,319||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54740)||2001 KN31|| align=right|14,9|| align=right|2,321|| align=right|0,109|| align=right|24,84|| align=right|3,536||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54741)||2001 KT31|| align=right|16,2|| align=right|2,290|| align=right|0,101|| align=right|7,20|| align=right|3,464||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54742)||2001 KS34|| align=right|14,7|| align=right|2,736|| align=right|0,082|| align=right|5,88|| align=right|4,526||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54743)||2001 KQ36|| align=right|15,9|| align=right|2,294|| align=right|0,018|| align=right|5,69|| align=right|3,475||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54744)||2001 KK37|| align=right|14,5|| align=right|2,862|| align=right|0,290|| align=right|5,09|| align=right|4,842||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54745)||2001 KS38|| align=right|14,9|| align=right|2,572|| align=right|0,276|| align=right|5,63|| align=right|4,124||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54746)||2001 KE39|| align=right|14,5|| align=right|2,604|| align=right|0,126|| align=right|12,34|| align=right|4,201||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54747)||2001 KB42|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,150|| align=right|7,38|| align=right|3,751||MBA||21. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(54748)||2001 KO44|| align=right|15,5|| align=right|2,538|| align=right|0,155|| align=right|12,28|| align=right|4,042||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54749)||2001 KR45|| align=right|15,6|| align=right|2,268|| align=right|0,128|| align=right|6,15|| align=right|3,415||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54750)||2001 KW45|| align=right|12,9|| align=right|3,222|| align=right|0,184|| align=right|17,27|| align=right|5,781||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov